Camponotus — ou formiga-de-cupim, género de formiga 
 Sarassará-de-pernas-ruivas — Camponotus rufipes; espécie de formiga
 Siriri (inseto) — casta de cupins (térmitas) também conhecidos como "sarará"
 Sarará (termo) — termo informal usado no Brasil para denominar indivíduos mestiços entre negros e brancos, de cabelos arruivados

Desambiguações de animais